Burggrave ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Philipp Burggrave (Johann Philipp Burggrave der Jüngere; 1700–1775), deutscher Arzt
 Johann Philipp Burggrave der Ältere (1673–1746), deutscher Arzt, siehe Johann Philipp Burggrav